The Best of Emerson, Lake & Palmer — збірка англійської групи Emerson, Lake & Palmer, яка була випущена у 1994 році.

Композиції

1994 
 From The Beginning - 4:13
 Jerusalem - 2:44
 Still... You Turn Me On - 2:53
 Fanfare for the Common Man - 2:57
 Knife Edge - 5:05
 Tarkus - 20:35
 Eruption - 2:43
 Stones of Years - 3:44
 Iconoclast - 1:15
 Mass - 3:11
 Manticore - 1:52
 Battlefield - 3:51
 Aquatarkus - 3:59
 Karn Evil 9: 1st Impression, Pt. 2 - 4:43
 C'est La Vie - 4:16
 Hoedown - 3:43
 Trilogy - 8:53
 Honky Tonk Train Blues - 3:09
 Black Moon - 4:46
 Lucky Man - 4:37
 I Believe in Father Christmas - 3:30

1980 
 Hoedown - 3:46
 Lucky Man - 4:38
 Karn Evil 9 (1st Impression, Part 2) - 4:48
 Jerusalem - 2:45
 Peter Gunn - 3:37
 Fanfare for the Common Man - 2:57
 Still...You Turn Me On - 2:54
 Tiger in a Spotlight - 4:35
 Trilogy - 8:51

Учасники запису 
 Кіт Емерсон — орган, синтезатор, фортепіано, челеста, клавішні, орган Гаммонда, синтезатор Муґа
 Ґреґ Лейк — акустична гітара, бас-гітара, електрогітара, вокал
 Карл Палмер — перкусія, ударні

Джерела 
 The Best of Emerson, Lake & Palmer 1980  allmusic
 The Best of Emerson, Lake & Palmer 1994  allmusic
 The Best of Emerson, Lake & Palmer  last.fm

Альбоми Emerson, Lake & Palmer